Touch  o Tocat , pel·lícula estatunidenca basada en una novel·la de Elmore Leonard
 Touch (manga), sèries del mangaka Mitsuru Adachi, publicada al Japó entre 1981 i 1986 a la revista Shônen Sunday
 Touch (sèrie de televisió), sèrie de televisió estatunidenca sobrenatural creada i escrita per Tim Kring per Fox Broadcasting Company
 Touch ID, sistema de reconeixement d'empremtes dactilars, dissenyat per Apple per als dispositius de la família iPhone i iPad
 Touch Music, organització àudio-visual britànica
 Touch rugbi, esport originari d'Austràlia als anys 60, on es practicava com a tècnica d'entrenament pel rugbi
 Ubuntu Touch, sistema operatiu mòbil basat en Linux i desenvolupat per la fundació UBports